Michel Abécassis peut désigner :
 Michel Abécassis (né en 1946), metteur en scène français ;
 Michel Abécassis (né en 1952), journaliste français, champion de bridge et de poker.